Chaque subdivisions de premier niveau (sujets de la fédération de Russie) est divisé en raïons ou équivalents (okrougs urbains).

Raïons et okrougs urbains de la République d'Adyguée 

Liste en rapport avec la Russie